

Codici 
 HK – codice vettore IATA di Four Star Aviation
 HK – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Hong Kong
 HK – codice ISO 3166-2:CF di Haute-Kotto (Repubblica Centrafricana)

Informatica 
 .hk – dominio di primo livello di Hong Kong

Altro 
 hK – simbolo dell'ettokelvin
 HK – abbreviazione per Heckler und Koch, fabbrica tedesca di armi
 HK – targa automobilistica della Polizia (Polonia)
 HK – targa automobilistica di Hradec Králové (Repubblica Ceca)
 HK – Modello di Droide appartenente all'Universo di Guerre stellari